Fiona steht für:

 Fiona, einen weiblichen Vornamen, siehe dort für Etymologie und Namensträgerinnen
 Fiona Alder & Hancock, 1851, eine monotypische Gattung von Meeresschnecken, siehe Fiona pinnata
 FIONA, eine Internetanwendung für Flächeninformation
 Fiona (Film), einen Film von Amos Kollek aus dem Jahr 1998
 Fiona (Flusspferd), ein weibliches Flusspferd im Zoo von Cincinnati, Ohio
 Fiona (Sängerin), eine US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 KrAZ Fiona, ukrainisches Militärfahrzeug